Пальяйш:

 Пальяйш (Баррейру) — район (фрегезия) в Португалии , входит в округ Сетубал. 
 Пальяйш (Сертан) — район в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку. 
 Пальяйш (Транкозу) — район в Португалии , входит в округ Гуарда.